

Іксонія — місто, штат Вісконсин
 Іксонія — переписна місцевість, штат Вісконсин